Плужникова — женская форма русской фамилии . Известные носительницы:
 Плужникова, Александра Константиновна (1922—?) — звеньевая свеклосовхоза, Герой Социалистического Труда (1948).
 Плужникова, Раиса Трофимовна (1927—2016) — звеньевая полеводческого звена, Герой Социалистического Труда.